Elmer Gantry ist der Name folgender Personen:

* Elmer Gantry (Musiker) (eigentlich Dave Terry), britischer Musiker

Elmer Gantry bezeichnet:

 Elmer Gantry (Roman), einen Roman von Sinclair Lewis
 Elmer Gantry (Film), die Verfilmung des Romans